Klaus Dierßen ist der Name folgender Personen:

* Klaus Dierßen (Ökologe) (auch Klaus Dierssen; 1948–2022), deutscher Botaniker, Ökologe und Hochschullehrer 
 Klaus Dierßen (Fotograf) (auch Klaus Dierssen; * 1949), deutscher Fotograf, Grafiker und Hochschullehrer